Aleksandrowskij () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Aleksandrowskij – dawna nazwa osiedla typu miejskiego Prochorowka w obwodzie biełgorodzkim

 Aleksandrowskij – osiedle typu wiejskiego w Kraju Ałtajskim
 Aleksandrowskij – chutor w Baszkortostanie

 Aleksandrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie siewskim obwodu briańskiego
 Aleksandrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie suraskim obwodu briańskiego

 Aleksandrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego
 Aleksandrowskij – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Aleksandrowskij – chutor w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego

 Aleksandrowskij – dawna nazwa miasta Aleksandrowsk w Kraju Permskim

Zobacz też 
 Fort Aleksandrowskij – dawna nazwa miasta Fort-Szewczenko w Kazachstanie

Strony ujednoznaczniające